Дэ́йвид (Дэйв) Стю́арт: Стюарт, Дэвид, граф Стратерн (1357—1386) — шотландский магнат XIV века, принц Шотландии.
 Стюарт, Дэвид Аллан (род. 1952) — английский музыкант, автор песен, продюсер (Eurythmics, The Tourists).
 Стюарт, Дэвид Ллойд (род. 1950) — английский клавишник, композитор (Uriel, Egg, Khan, Hatfield and the North, National Health).
 Стюарт, Дэвид (род. 1965) — канадский актёр (Стрелок).